Zobnik je lahko:

 zóbnik – v jezikoslovju soglasnik, tvorjen z vrhom jezika ob sekalcih – glej zobnik (glas)
 zobník
 v strojništvu strojni del v obliki kolesa z zobmi – glej zobnik (strojništvo)
 v botaniki strupena dlakava rastlina zrumenimi lijakastimi cvetovi, Hyoscyamus – glej zobnik (rastlina)

Sklici